Zehentner ist:

 der Decimator, das heißt der Zehnteinnehmer
 der Finanzbeamte in den Bergbauregionen im Mittelalter siehe: Zehntner
 eine Katastralgemeinde der Gemeinde Steinbach an der Steyr in Oberösterreich, siehe Zehetner (Gemeinde Steinbach)

Zehentner ist der Familienname von
 Hannes Zehentner (* 1965), deutscher Skiläufer
 Robert Zehentner (* 1951), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Traude Zehentner (* 1950), österreichische Schriftstellerin
 Ulrich Zehentner, österreichischer Theologe um 1500

Siehe auch:
 Zehnder (Begriffsklärung)
 Zehender
 Zehetner